O evento espada por equipes feminino do Campeonato Mundial de Esgrima de 2018 foi disputado nos dias 24 e 25 de julho.

Medalhistas
A equipe dos Estados Unidos conquistou a medalha de ouro ao vencer, na decisão, a Coreia do Sul. A medalha de bronze ficou com a China.

Resultados

Fase final

Fase classificatória

Primeira chave

Segunda chave

Tereceira chave

Quarta chave

Posicionamento

Disputa do 5.º-7.º lugar

Disputa do 9.º-16.º lugar

Disputa do 13.º-16.º lugar

Ligações externas
 
 

Espada por equipes feminino